

Abréviation 
PRL est une abréviation, qui signifie :
 Prolactine, l'hormone hypophysaire (voir également liste d'hormones)
 « Plus rapide que la lumière » dans l'univers fictif de Battlestar Galactica.
 Un « parc résidentiel de loisirs ». En France : Terrain aménagé au sens des articles R. 111-32 et R. 111-46 du code de l'urbanisme.

Sigle 
PRL est un sigle, qui signifie :
 Parti républicain de la liberté, ancien parti politique français (1945-1951)
 , différents partis politiques 
 Polska Rzeczpospolita Ludowa, en polonais, soit « République populaire de Pologne », nom officiel de la Pologne de 1952 à 1989
 Physical Review Letters, une des principales revues internationales de Physique.
 , différents partis politiques

Code 
PRL est un code, qui signifie :
 aéroport de Port Oceanic, aéroport de Port Oceanic dans l'État de l'Arkansas (États-Unis), selon le code AITA des aéroports
selon le code OACI des aéroports, l'aéroport de Port Oceanic a pour code OACI : KPRL

Abréviation
Code